До́нальд Джордж (Дон) Реви́ (; 10 июля 1927 — 26 мая 1989) — английский футболист и тренер.

Игровая карьера 

Его мать рано умерла, а отец потерял работу во время Великой депрессии.

В 14 лет Дон бросил школу и пошёл в каменщики. В 16 лет его взяли играть в «Лестер Сити», который играл во втором дивизионе. Там ему не повезло: он получил тяжёлую травму колена и пропустил финал Кубка Англии. В 1949 он перешёл за 20 000 фунтов в «Халл Сити».

В 1951 его купил «Манчестер Сити», который тогда вышел в первый дивизион. Там он стал играть лучше: в сезоне 1954/55 «Сити» вышел в финал Кубка Англии, а Реви был признан футболистом года. В 1956 «Сити» всё-таки выиграл кубок, а Реви ушёл в «Сандерленд», а затем в «Лидс». Но тот вылетел из первого дивизиона через два года.

Тренерская карьера 

В 1961 году Реви стал играющим тренером «Лидса» от безысходности: никто не хотел тренировать клуб. Он спас «Лидс» от вылета в третий дивизион.

Реви стал производить изменения в команде. Он старался создать в ней семейную атмосферу: по праздникам рассылал игрокам открытки, возил игроков с женами в отель по каникулам. По пятницам игроки играли в бильярд.

Такая политика принесла результаты: в 1964 «Лидс» выходит в первый дивизион, и в первом же сезоне занимает второе место, проиграв «Манчестер Юнайтед» лишь по разнице мячей. В Кубке ярмарок команда сразу доходит до полуфинала, проиграв «Сарагосе» в дополнительном матче. В следующем сезоне «белые» снова заняли второе место и сыграли в финале Кубка ярмарок, где уступил загребскому «Динамо».

В следующем сезоне «Лидс» наконец-то выиграл Кубок ярмарок, победив «Спору», «Хиберниан», «Рейнджерс», «Данди», и в финале победив «Ференцварош» — 1:0, 0:0.

В 1969 году «Лидс» впервые стал чемпионом Англии, с отрывом в шесть очков от «Ливерпуля». В Кубке чемпионов «Лидс» сходу добрался до полуфинала, уступив «Селтику».

В 1971 году «белые» выиграли второй Кубок ярмарок, победив «Ювентус» — 1:1, 2:2.

В 1974 году Реви стал главным тренером сборной Англии. Но там не сложилось. В отборочном цикле к ЧЕ-1976 уступили Чехословакии (роковой стала ничья с Португалией). После неудачного старта в отборочном цикле ЧМ-1978 отправлен в отставку.

После этого Реви тренировал ближневосточные команды. Затем Дон недолго поработал в Египте. В 1987 году переехал в Шотландию. Там Реви тяжело заболел и оказался прикован к инвалидному креслу.

Дональд Реви умер 26 мая 1989 года в Эдинбурге от бокового амиотрофического склероза. В его честь названа трибуна на стадионе «Элланд Роуд».

Достижения в качестве тренера 
 Чемпион Англии: 1968/69, 1974/1974
 Вице-чемпион Англии: 1964/65, 1965/1966, 1969/70, 1970/71, 1971/72
 Обладатель Кубка Англии: 1972
 Финалист Кубка Англии: 1965, 1970, 1973
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 1968
 Обладатель Суперкубка Англии: 1969
 Обладатель Кубка ярмарок: 1968, 1971
 Финалист Кубка ярмарок: 1967
 Финалист Кубка обладателей кубков УЕФА: 1973
 Чемпион Египта: 1985, 1986, 1987
 Чемпион Саудовской Аравии: 1981

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Find a Grave 

Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры сборной ОАЭ по футболу
Тренеры ФК «Лидс Юнайтед»
Тренеры сборной Англии по футболу
Футболисты Англии
Члены Зала славы английского футбола
Умершие от бокового амиотрофического склероза